Neubauhof ist der Ortsname von

 Neubauhof (Dargun), Ortsteil der Stadt Dargun, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Neubauhof (Franzburg), Ortsteil der Stadt Franzburg, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Neubauhof (Gadebusch), Ortsteil der Stadt Gadebusch, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Neubauhof (Markt Einersheim), Ortsteil des Marktes Markt Einersheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Neubauhof (Maßbach), Ortsteil des Marktes Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Neubauhof (Stavenhagen), Ortsteil der Stadt Stavenhagen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern